Procaccini ist der Familienname folgender Personen:
 Camillo Procaccini (1561–1629), italienischer Maler
 Carlo Antonio Procaccini (1571–nach 1628), italienischer Maler

 Giulio Cesare Procaccini (1574–1625), italienischer Maler und Bildhauer
 Nicola Procaccini (* 1976), italienischer Politiker, MdEP